Мальо, Маруха — испанская художница.
 Мальо () — район (фрегезия) в Португалии.